Национальный чемпионат I 1928/1929 () — 26-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1928/1929
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1928 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1929 году